Hillman bezeichnet:
 Hillman (Unternehmen), ehemaliger britischer Autohersteller

Hillman ist der Familienname folgender Personen:
 Bones Hillman (1958–2020), neuseeländischer Musiker
 Chris Hillman (* 1944), US-amerikanischer Country-Rock-Musiker
 David Zwi Hillman (1925–2010), jüdischer Gelehrter, charedischer Rabbi und Talmudist 
 Elsie Hillman († 2015), US-amerikanische Aktivistin und Philanthropin
 Floyd Hillman (Floyd Arthur Hillman; * 1933), kanadischer Eishockeyspieler
 Gordon Hillman (1943–2018), britischer Archäobotaniker
 Harold Hillman (* 1930), britischer Neurobiologe
 Harry Hillman (1881–1945), US-amerikanischer Leichtathlet und Olympiasieger
 Henry Hillman (1918–2017), US-amerikanischer Unternehmer und Philanthrop
 James Hillman (1926–2011), US-amerikanischer Tiefenpsychologe und Buchautor
 Jennifer A. Hillman (* 1957), amerikanische Juristin und Hochschullehrerin
 Larry Hillman (Lawrence Morley Hillman; 1937–2022), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Laura Hillman (1923–2020), deutsch-amerikanische Holocaust-Überlebende
 Roger Hillman (* 1946), australischer Germanist und Filmwissenschaftler
 Ronnie Hillman (1991–2022), US-amerikanischer Footballspieler
 Stanley E. G. Hillman (1911–1995), britisch-amerikanischer Geschäftsmann und Manager
 Wayne Hillman (Wayne James Hillman; 1938–1990), kanadischer Eishockeyspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hillman (Alabama)
 Hillman (Georgia)
 Hillman (Maine)
 Hillman (Michigan)
 Hillman (Minnesota)
 Hillman (Mississippi)
 Hillman (Montana)
 Hillman (Pennsylvania)
 Hillman Gardens (Alabama)
 Hillman Park (Alabama)

in Australien:
 Hillman (Western Australia)

Siehe auch:
 Hillman Township
 Hillmann
 Hilleman
 Hilman